Uggla ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Uggla (1894–1937), schwedischer Moderner Fünfkämpfer 
 Bertil Uggla (1890–1945), schwedischer Stabhochspringer, Fechter und Moderner Fünfkämpfer

 Dan Uggla (* 1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 Magnus Uggla (* 1954), schwedischer Musiker, Künstler und Schauspieler
 Maria Aurora Uggla (1747–1826), schwedische Adlige und Hofdame